Лю Ваньтин (; родилась 16 февраля 1989 года в Пекине, Китай) — китайская теннисистка.
 Победительница 13 турниров ITF в парном разряде.

Общая информация 
Ваньтин в теннисе с 6 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (13)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 16 февраля
Родившиеся в Пекине
Теннисисты Китая